Antonio Mirante (1983-), joueur italien de football ;
 François Mirante (1938-2000), comédien et artiste-peintre français.

Toponyme 
 Mirante, ville brésilienne de l'État de Bahia.